Matisse & Sadko est un duo de DJ et producteurs russes venant de Sosnovy Bor à 80 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Le duo est composé des frères Aleksandr et Yury Parkhomenko. Le duo s'est fait connaître grâce à ses collaborations avec le DJ néerlandais Martin Garrix.

Biographie 
Matisse & Sadko sont des DJ de progressive house. Ils débutent jeunes à la guitare ou dans le rap, avec des choix éloignés de la musique électronique. Les deux frères forment leur duo en 2010, sous le label Armada Music d'Armin van Buuren. Ils commencent à se faire connaître en 2012, grâce à leur single Trio en collaboration avec le DJ russe Arty. Ce single reçoit le soutien de plusieurs artistes connus, tels que le groupe Swedish House Mafia, le DJ suédois Alesso ou encore le DJ serbe Dirty South. L'année suivante, le duo collabore avec Steve Angello.

C'est en 2015 que le duo gagne en notoriété grâce à sa collaboration avec Martin Garrix pour réaliser deux singles Break Through the Silence et Dragon appartenant à l'EP Break Through the Silence. En 2016, le duo réalise l'hymne de la coupe du monde de hockey sur glace 2016 appelée GO!. Le 20 octobre 2016, le duo sort le single Together en collaboration avec Martin Garrix. Ils jouent alors régulièrement sur les scènes de grands festivals tels l'Electrobeach, Tomorrowland ou l'Ultra. Le , le duo sort le single Forever, en collaboration pour la quatrième fois avec Martin Garrix sous son label STMPD RCRDS. Durant l'été 2022, le duo est, de nouveau, sur la scène principale de Tomorrowland, en Belgique, mais également à quatre avec le duo DubVision sur la scène  de ce même festival. Matisse & Sadko sont d'ailleurs sous contrat avec le label .

Discographie

Single 

 2011 : Hi Scandinavia! [Armada Music]
 2011 : A Day To Remember (avec Feel) [Spinnin' Records]
 2012 : Amulet [Armada Music]
 2012 : Trio (avec Arty) [Axtone Records]
 2012 : Chemistry (Turn The Flame Higher) (avec Hard Rock Sofa et Swanky Tunes) [Spinnin' Records]
 2013 : Stars [Spinnin' Records]
 2013 : SLVR (avec Steve Angello) [Size Records]
 2013 : Trio (avec Arty) [Spinnin' Records]
 2014 : Sigure [Spinnin' Records]
 2014 : Azonto [Armada Music]
 2015 : Persia [Size Records]
 2015 : Break Through The Silence (avec Martin Garrix) [Spinnin' Records]
 2015 : Dragon (avec Martin Garrix) [Spinnin' Records]
 2015 : Memories [Spinnin' Records]
 2015 : Tengu (avec Vigel) [Spinnin' Records]
 2015 : Lock 'N' Load [Spinnin' Records]
 2016 : Get Busy (avec Titus) [Spinnin' Records]
 2016 : GO! [MONoMARK Music]
 2016 : Machine Gun [MONoMARK Music]
 2016 : Together (avec Martin Garrix) [STMPD RCRDS]
 2016 : Ninjas [Dim Mak Records]
 2016 : Ya Amar [MONoMARK Music]
 2017 : Jank'n'Gank [Spinnin' Records]
 2017 : HNDZ Up [Dim Mak Records]
 2017 : Forever (avec Martin Garrix) [STMPD RCRDS]
 2017 : Witchcraft [MONoMARK Music]
 2017 : Into You (avec Hanne Mjøen) [STMPD RCRDS]
 2018 : Dawnbreaker (avec Tiësto) [Musical Freedom]
 2018 : Grizzly [STMPD RCRDS]
 2018 : Built For Us [Monomark]
 2018 : Mystery (avec Swedish Red Elephant) [STMPD RCRDS]
 2018 : Light Me Up (avec Raiden) [Protocol Recordings]
 2018 : Saga [STMPD RCRDS]
 2018 : Takeoff [Musical Freedom]
 2018 : Melodicca
 2019 : Don't Tell Me (avec Aspyer et Matluck) [STMPD RCRDS]
 2019 : Mistaken (avec Martin Garrix et Alex Aris) [STMPD RCRDS]
 2019 : Another Side (avec Robert Falcon et Wrabel) [STMPD RCRDS]
 2019 : Doberman [STMPD RCRDS]
 2019 : Fade Away (avec SMBDY) [STMPD RCRDS]
 2019 : Hold On (avec Martin Garrix et Michel Zitron) [STMPD RCRDS]
 2020 : Best Thing (avec Matluck) [STMPD RCRDS]
 2020 : Strings Again [STMPD RCRDS]
 2020 : Now or Never [STMPD RCRDS]
 2020 : Sweet Life [STMPD RCRDS]
 2021 : Meant to Be [STMPD RCRDS]
 2021 : Heal Me (avec Alex Aris) [STMPD RCRDS]
 2021 : OK (avec Lovespeake) [Warner Music Finland]
 2021 : Dawn (avec Alex Aris) [Monomark]
 2021 : All We Got (avec Shy Baboon et Maejor) [STMPD RCRDS]
 2021 : I Told You (avec Shy Baboon) [STMPD RCRDS]
 2021 : Relight My Love (avec Mougleta) [Tomorrowland Music]
 2021 : Won't Let You Go (avec Martin Garrix et John Martin) [STMPD RCRDS]
 2022 : Into the Fire (avec Arsnøvä) [Monomark]
 2022 : Good Morning (avec Martin Garrix) [STMPD RCRDS]
 2022 : Feeling (avec Timofey) [Tomorrowland Music]
 2022 : Me Without Us (avec Raiden et Justin Jesso) [Warner Music Finland]

Notes et références

Liens externes 

Disc jockey russe
Disc jockey